Faccio un casino – album di Coez del 2017
 Faccio un casino – singolo di Coez del 2017
 Faccio un casino – singolo di Tecla del 2021